Хло́пья — форма веществ и их смесей. Представляют собой небольшие, от нескольких миллиметров до сантиметров, образования неправильной или плоской формы.

Понятие применимо в следующих контекстах:
 Хлопья снега — крупные снежинки;
 Хлопья — макроскопические частицы нерастворимого осадка, образующегося в растворе
 Хлопья — продукт питания, представляющий собой расплющенные зерна злаков (примеры: кукурузные и овсяные хлопья).

Примечания